Kestrel (englisch für den Buntfalken, Turmfalken und verschiedene andere kleine Falkenarten) steht für:
 Kestrel K-350, ein einmotoriges, sechssitziges Kleinflugzeug mit Turboproptriebwerk
 zwei Segelflugzeuge der Firma Glasflügel Segelflugzeugbau, siehe Glasflügel 401 Kestrel und Glasflügel 604 Kestrel 
 einen Flugmotor der Firma Rolls-Royce, siehe Rolls-Royce Kestrel
 ein in mehreren Serien gebautes Fahrzeug des ehemaligen britischen Automobilherstellers Riley, siehe Riley Kestrel
 den Versuchsträger des Senkrechtstarters Hawker Siddeley Harrier, siehe Hawker Siddeley Kestrel 
 das Triebwerk der zweiten Stufe der Trägerrakete Falcon 1, siehe Kestrel (Raketentriebwerk)
 eine ehemalige britische Automarke, siehe Kestrel (Automarke) (1914)
 einen ehemaligen britischen Automobilhersteller (1984–1985), siehe Kestrel Cars
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers ISS Car Company (1984–1988)
 das Rufzeichen der Thomas Cook Airlines
 einen mittelschweren Transporthubschrauber, siehe Lockheed Martin VH-71 Kestrel
 einen indischen Radpanzer, siehe TATA Kestrel